Il doppio del torneo di tennis China Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Anna Kurnikova e Janet Lee che hanno battuto in finale Rika Fujiwara e Ai Sugiyama 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Rika Fujiwara /  Ai Sugiyama (finale)
 Anna Kurnikova /  Janet Lee (campionesse)

 Petra Mandula /  Patricia Wartusch (quarti di finale)
 Shinobu Asagoe /  Angelique Widjaja (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 2002